Sargent může být:

příjmení
 John Singer Sargent (1856–1925) – americký malíř
 Robert F. Sargent (1923–2012) – americký válečný fotograf
 Thomas J. Sargent (* 1943) – americký ekonom

křestní jméno
 Sargent Shriver (1915–2011) – americký politik a aktivista